Odivelas (stad), een stad en gemeente in het Portugese district Lissabon
Odivelas (freguesia), een plaats binnen de bovengenoemde gemeente Odivelas, Portugal
Odivelas (Ferreira do Alentejo), een plaats in de Portugese gemeente Ferreira do Alentejo
Odivelas (metrostation), een metrostation in Lissabon gelegen aan de Gele lijn, Portugal